Кратер Лонгомонтан () — древний ударный кратер в южной части видимой стороны Луны. Название присвоено в 1651 г. Джованни Риччоли в честь датского астронома Кристиана Северина Лонгомонтана (1562—1647) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Кратер находится на материковой части Луны вблизи южного полюса. На севере от кратера раполагаются кратеры Монтанари и Вильгельм, на северо-востоке кратеры Тихо и Стрит, на востоке кратер Маджини, на юго-востоке кратер Делюк, на юге кратер Клавий, на юго-западе кратеры Шейнер и Рост, на западе кратеры Байер и Шиллер, на северо-западе кратер Хайнцель. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 145,5 км, глубина 4,81 км. 

Вал кратера подвергся сильному разрушению и изрезан импактными событиями, северная часть вала перекрыта многочисленными кратерами. Большая часть вала находится практически на одном уровне с окружающей гористой местностью. На востоке от кратера находится хребет циркулярной формы, очевидно являющийся остатками кратера перекрытого при импакте образовавшем кратер Лонгомонтан. Наибольшая высота вала над окружающей местностью составляет 1770 м<. Дно кратера практически ровное, с небольшим скоплением холмов смещенным к западу от центра кратера. Вследствие перспективных искажений кратер при наблюдениях имеет овальную форму. Кратер пересечен лучами от кратера Тихо.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Лонгомонтан C относится к нектарскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Лонгомонтан Z относится к донектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Фотография кратера, автор Wess Higgins
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны